Mr. America – film del 2013 diretto da Leonardo Ferrari Carissimi
 AAU Mr. America – concorso di bodybuilding organizzato dalla Amateur Athletic Union dal 1939 in poi
 IFBB Mr. America – concorso di bodybuilding organizzato dalla International Federation of BodyBuilders nel 1949 e dal 1959 al 1988
 Mr. America – wrestler dei primi anni del Novecento
 Mr. America – personaggio interpretato da Hulk Hogan nella WWE nel 2003

 Mister America – nome di alcuni personaggi differenti della DC Comics